Videoton FC er en ungarsk fodboldklub hjemmehørende i Szekesfehervari. Klubben er bedst kendt for at have nået UEFA Cup-finalen i 1985.
Siden måtte klubben en tur ned og vende i den næstbedste ungarske række i sæsonen 1999-2000. Første nationale mesterskab kom i 2011.

Titler 
 Ungarske mestre (1): 2011
 Ungarske pokalmestre (1): 2006

Europæiske deltagelse

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Officielle  hjemmeside 
 
 

Fodboldklubber i Ungarn
Etableret i 1941